Kleiminger ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Kleiminger (* 1965), deutscher Politiker (SPD) und Jurist
 Heino Kleiminger (1939–2015), deutscher Fußballspieler (DDR)
 Matthias Kleiminger, evgl. Theologe und Rostocker Landessuperintendent
 Ralf Kleiminger (* 1963), deutscher ehemaliger Fußballspieler
 Rudolf Kleiminger (1884–1967), mecklenburgischer Pädagoge und Heimatforscher